Edmond Leenhardt (1870-1950), architecte français (fils de Max Leenhardt) ;
 Étienne Leenhardt (né en 1962), journaliste français ;
 Francis Leenhardt (1908-1983), résistant et un homme politique français ;
 Franz Leenhardt (1902-1990), théologien, philosophe et géologue français
 Franz J. Leenhardt (1902-1990), théologien et bibliste français ;
 Henri Leenhardt (1822-1904), industriel français
 Maurice Leenhardt (1878-1954), pasteur et ethnologue français ;
 Max Leenhardt (1853-1941), peintre français ;
 Roger Leenhardt (1903-1985), homme de cinéma français ;
 Tony Leenhardt (1906-1982), ingénieur du son français ;
 Yves Leenhardt (1926-2011), amiral de la Marine nationale française.